Ševar je naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo 
Na popisu stanovništva 1879. u Ševaru je bilo 83 stanovnika od čega 66 muslimana, 12 rimokatolika i 5 ostalih.

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli